Змееносец 162225−240515 (), также часто используются сокращения Змееносец 1622−2405 () и Змееносец 1622 (), — пара двух лёгких коричневых карликов, которые вращаются по взаимной орбите вокруг общего центра тяжести.

Оба коричневых карлика находятся в созвездии Скорпиона и удалены от Земли на расстояние 400 . Точная масса обоих объектов неизвестна, но она, вероятно, выше, чем 13 масс Юпитера. Возраст пары, по оценкам, составляет 5 млн лет.

Пара была обнаружена с помощью телескопов Европейской Южной обсерватории Ла-Сильи, Чили. Первоначально сообщалось о массе в районе 14 и 7 масс Юпитера, что отнесло бы данные объекты к классу планемо. Позднее, однако, была установлена более высокая масса объектов — примерно 13 масс Юпитера (оба компонента), что находится на самой грани планет и лёгких коричневых карликов.

Расстояние между парами — примерно 240 , что в связи с небольшой массой коричневых карликов может оцениваться как очень большое, и их гравитационное взаимодействие крайне мало. Любой проход внешней звезды или внешнего коричневого карлика легко может полностью разрушить их гравитационную связь, в таком случае каждый из объектов будет существовать как самостоятельный объект.

Обнаружение системы коричневых карликов поставило под сомнение теорию о возможном захвате свободно плавающих планет различными другими звёздными системами: гравитационная связь такой планеты со звездой будет крайне слабой и при малейшем нарушении может разорваться.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Baby 'Planemos' Can Be Born As Twins
 Astronomers Discover Twin Planemos
 Oddball Objects: Neither Stars or Planets
 A pair of strange new worlds that blur the boundaries between planets and stars have been discovered beyond our Solar System

Коричневые карлики
Двойные звёзды
OB-ассоциация Скорпиона — Центавра